Miconchus är ett släkte av rundmaskar. Miconchus ingår i familjen Anatonchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Miconchus